

Cinéma 
 , film canadien sorti en 1986.
 Pimp Bullies, film dominicain sorti en 2011.

Divers 
 Les Boardwalk Bullies d'Atlantic City sont une franchise professionnelle de hockey sur glace américaine.